Konau bezeichnet:
 Konau (Amt Neuhaus), einen Ortsteil der niedersächsischen Gemeinde Amt Neuhaus
 ein Waldgebiet im niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg nahe dem Dorf Braudel; darin: Naturschutzgebiet Konau bei Braudel
 eine Insel im Großen Plöner See

Konau ist Familienname von:
 Babett Konau (* 4. November 1978 in Schwerin), deutsches Fotomodell, Sportlerin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Könau